Rivinius ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Rivinius (* 1965), deutscher Cellist
 Karl Josef Rivinius (* 1936), deutscher katholischer Theologe